Universität des heiligen Thomas von Aquin bezeichnet:

 Päpstliche Universität Heiliger Thomas von Aquin (Angelicum) in Rom
 Päpstliche und Königliche Universität des heiligen Thomas von Aquin in Manila auf den Philippinen
 Universität des Nordens Heiliger Thomas von Aquin in San Miguel de Tucumán, Argentinien
 Université Saint-Thomas-d'Aquin, Ouagadougou, Burkina Faso